Спенсер Комптон:
 Комптон, Спенсер, граф Уилмингтон (1673—1743) — британский государственный деятель, член партии вигов, член правительства.
 Комптон, Спенсер, 2-й маркиз Нортгемптон (1790—1851) — британский политик, президент Королевского общества (1838—1848); отец Уильяма Комптона, 4-го маркиза Нортгемптона, и епископа Элвина Комптона.
  (1601—1643) — британский военный деятель, отец Джеймса, Уильяма (1625—1665), Генри и Фрэнсис (ум. 1716) Комптонов.
  (1738—1796) — британский политик, член Палаты общин (1761—1763), лорд-лейтенант Нортгемптоншира (1771—1796), правнук Джеймса Комптона; отец Чарльза Комптона, 1-го маркиза Нортгемптона.